Municipio de Sylvania puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sylvania (Misuri), un municipio ubicado en el condado de Scott.
 Municipio de Sylvania (Ohio), un municipio ubicado en el condado de Lucas.
 Municipio de Sylvania (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Potter.